Kleinhöflein ist der Name folgender Orte:
 die Katastralgemeinde Kleinhöflein im Burgenland, Ortsteil von Eisenstadt
 die Katastralgemeinde Kleinhöflein (Gemeinde Retz) in Niederösterreich

Siehe auch:
 Höflein
 Althöflein
 Großhöflein
 Oberhöflein
 Unterhöflein